

Cultura di massa 
A Pagani, durante la festa patronale della Madonna delle Galline, sono annualmente creati angoli votivi impreziositi da coperte di raso e da merletti che incastonano stampe dell'immagine della Madonna, detti appunto toselli (dallo spagnolo dossel, baldacchino).

Persone 
 Andrea Toselli (1982) – conduttore radiofonico, personaggio televisivo, musicista e disc jockey italiano
 Angelo Toselli (1770 circa-1827) – architetto, pittore e scenografo italiano
 Antonio Toselli (1884-1954) – politico e ingegnere italiano
 Cristopher Toselli (1988) – calciatore cileno, di ruolo portiere
 Enrico Toselli  (1883-1926) – compositore italiano
 Giovanni Toselli (1819-1886) –  attore teatrale italiano
 Luigi Toselli (1876-1941) – militare italiano
 Mario Toselli (...-...) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Paolo Toselli (1936) – ex arbitro di calcio italiano
 Paolo Toselli (1960) – scrittore e ufologo italiano
 Pietro Toselli (1856-1895) – militare italiano
 Silvia Toselli (1988) – ex calciatrice italiana, di ruolo centrocampista
  Ottavio e Nicola Toselli – scultori bolognesi, Ottavio Toselli (1695-1777) e Nicolò o Nicola Toselli (1706- dopo il 1782)

Aziende 
Carminati & Toselli – ex società milanese produttrice di rotabili tranviari e ferroviari